Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 88001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 października 2000 do 15 października 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

88001-88100

88101-88200

88201-88300

88301-88400

88401-88500

88501-88600

88601-88700

88701-88800

88801-88900

88901-89000

Przypisy 

Lista planetoid 088001-089000